Hampstead kan syfta på:

Geografi

Dominica 

 Hampstead (ort i Dominica), Saint Andrew,

Kanada 

 Hampstead (kommun), Québec, Montréal, 
 Hampstead (ort i Kanada),

Storbritannien

 Hampstead, London – en stadsdel (district) i London Borough of Camden i London

USA 

 Hampstead (ort i USA, Maryland), Carroll County, 
 Hampstead (ort i USA, North Carolina), Pender County, 
 Hampstead, New Hampshire – en kommun i Rockingham County, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar